Berlitz – scuola di lingue fondata dal linguista Maximilian Berlitz
Maximilian Berlitz (1852-1921) – linguista tedesco naturalizzato statunitense, fondatore della Berlitz School of Languages
Charles Berlitz (1914-2003) – linguista, insegnante di lingue e scrittore statunitense, nipote di Maximilian